Міністе́рство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — міністерство, центральний орган виконавчої влади України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — нова назва, яку 29 серпня 2019 було дано міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Формує та реалізує державну політику в сферах економіки, торгівлі та сільського господарства. Також на нього покладено функції з реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), публічних закупівель, туризму та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Функції та завдання 

Міністерство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, управління якістю) та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.

Мінекономрозвитку України є спеціально уповноваженим органом у сфері публічних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, державного оборонного замовлення.

Структура

Міністр 
З 20 травня 2021 року Міністерство очолює Любченко Олексій Миколайович.

Заступники міністра 

 Перший заступник Міністра: Свириденко Юлія Анатоліївна.
 Заступники: Лев Михайло Олександрович , Глущенко Сергій Миколайович, Романович Дмитро Олегович, Панаіотіді Світлана Миколаївна, Новікова Ірина Юріївна, Романішин Олександр Вікторович.
 Заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: Дядюра Ігор Григорович.
 Заступник-Торговий представник України: Качка Тарас Андрійович.

Державний секретар міністерства: Мар'євич Костянтин Михайлович.

Див. також 

 Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
 Міністерство економіки України
 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

Примітки

Джерела 

 
 Урядовий портал 

економіки

Україна
засновані в Україні 2019